Список персонажей компьютерной игры Grand Theft Auto: San Andreas, выпущенной в 2004 году.

Во всех различных миссиях и сценках видео-игры Grand Theft Auto: San Andreas появляется множество персонажей. Самые заметные перечислены здесь в порядке появления. Порядок, в котором некоторые из этих персонажей появляются в игре, зависит от последовательности, в которой игрок проходит некоторые миссии.

Как и в других играх из серии Grand Theft Auto, многие персонажи были озвучены ветеранами криминальных фильмов, вроде Сэмюэля Л. Джэксона из Криминального Чтива и Фрэнка Винсента. Видные рэперы Западного Побережья, такие как MC Eiht, Ice T, Kid Frost и The Game, также озвучили некоторых персонажей игры.

Центральные персонажи

Карл «CJ» Джонсон 

Впервые появляется в: «Introduction»

Карл Джонсон  по прозвищу
 (CJ, сокращение от его имени, , Сиджи, Сидоджи) — протагонист игры. Родился в 1900
году. Один из лидеров афро-американской уличной банды «семьи Grove Street» в городе Лос-Сантос. После гибели своего младшего брата Брайана в 1987 году, Си-Джей покидает Лос-Сантос и переезжает в Либерти-Сити. Там он работает на Джоуи, сына дона мафии, Сальваторе Леоне. В 1992 году Карл возвращается в родной город Лос-Сантос, узнав от своего старшего брата Свита об убийстве матери. Си-Джей решает остаться на западном побережье и сюжет игры сосредотачивается на его попытках восстановить жизнь, которую он оставил пять лет назад. Карл помогает вернуть своей банде, Семьи Гроув Стрит, былое могущество. Он также работает на несколько независимых бизнес-предприятий и находит новых друзей и партнеров. Как главный герой, Карл вынужден иметь дело с большими драматическими событиями, включая арест и лишение свободы родного брата Свита, предательство друзей детства Биг Смоука и Райдера.

Си-Джея озвучил [[Young Maylay|Кристофер «Young Maylay» Беллард]].

Фрэнк Тенпенни 
Впервые появляется в: «Introduction». Умирает в миссии: «End of the Line».

Офицер Фрэнк Тенпенни (1952—1992) — главный антагонист игры, работает в полицейском департаменте Лос-Сантоса (LSPD).

Тенпенни утверждает, что его подход к работе заключается в словах, что его философия такова: смотреть на некоторые преступления сквозь пальцы, чтобы остановить более значительные. То есть "Поддержка баланса".Офицер Фрэнк Тенпенни: «Ибо это игра процентов. Мы просто пытаемся завалить столько плохих парней, сколько можем». Офицер Джимми Эрнандес: «Дa, я знаю». Офицер Фрэнк Тенпенни: «Это означает позволить некоторым плохим парням избежать неприятностей».

Сцена в «The Introduction». Кажется, он верит в то, что говорит, но в действительности Тенпенни и его бригада коррумпированы и терроризируют лидеров банд так же, как сами банды. Офицер Фрэнк Тенпенни офицеру Джимми Эрнандесу: «Ты замочишь его! Или я замочу тебя!». (Сцена в «The Introduction»). Они извлекают прибыль от конкурирующих банд. 

Сам Тенпенни имеет большое влияние, призывая обычных полицейских отказаться от своих идеалов и помочь в преследовании его целей. Он показывает равнодушие к людям, окружающим его, особенно к тем, вроде Карла, над которым он имеет власть. Он видит в таких людях лишь инструмент и устраняет всех, кто или осознаёт свою полноценность, или встаёт на его пути. Тенпенни олицетворяет манию величия, высокомерия и считает себя выше закона. Имеет признаки социопатии, и импульсивности. Он с легкостью манипулирует другими людьми.

Тенпенни постоянно находится в компании с Пуласки и третьим членом C.R.A.S.H. До сюжета игры этим третьим членом был Ральф Пенделбери, которого Тенпенни убил в The Introduction за попытку расследования его деятельности. Незадолго до убийства Пенделбери, Тенпенни и Пуласки принимают к себе новичка, офицера Джимми Эрнандеса, в сцене, напоминающей фильм Training Day. Они оба заставляют Эрнандеса убить Пенделбери, таким образом приобщая его к своим грязным делишкам.

Тенпенни знал Си-Джея по крайней мере с момента смерти Брайана Джонсона, и Си-Джей узнаёт Тенпенни и называет его по имени с самого начала игры. Тенпенни имеет большую власть и влияние на преступников Лос-Сантоса. Для него Си-Джей как другой инструмент в грязных деловых отношениях. Он и Пуласки шантажируют нескольких членов банды семьи Гроув Стрит, включая Биг Смоука и Райдера, но, кажется, Тенпенни получает определённое удовольствие от контроля над Си-Джеем.

Хотя Тенпенни утверждает, что он ссорит банды, чтобы устранить их всех, он фактически на стороне Баллас, которые не имеют ничего против продажи крэка, так как он поможет ещё более ослабить все банды изнутри. C.R.A.S.H. позволяет Баллас заполонить город наркотиками, что превращает многих членов Гроув в наркоманов, эффективно ослабляя их банду. Тенпенни также убеждает Смоука предать банду взамен контроля над сделками по наркотикам. В свою очередь, Смок убеждает Райдера также дезертировать. Тенпенни и Пуласки виновны в драйв-бае, убившем Беверли Джонсон, мать Карла. Когда Си-Джей возвращается на похороны, C.R.A.S.H. вешает на него убийство Пенделбери и угрожает арестом, если тот не выполнит поручения Тенпенни.

Позже Фрэнк Тенпенни и Эдди Пуласки похищают Карла Джонсона после большой гангстерской атаки, под огромной мостовой развязкой в районе Малхолланд, в Лос-Сантосе. Свит, раненый в перестрелке, арестован и позже обвинён в нескольких уголовных преступлениях. Фрэнк Тенпенни гарантирует, что Карл не будет арестован, чтобы тот мог делать грязную работу за C.R.A.S.H. Они отвозят Карла Джонсона в деревню Angel Pine, и оставляют там, с распоряжением убить свидетеля на горе Чилиад, возле этой деревни, из ФБР. Тенпенни также говорит Карлу, который теперь знает об отношениях Смоука и C.R.A.S.H., не убивать Смоука и держаться от него подальше, или Свит будет помещён в тюремный корпус с Балласами. Тенпенни и Пуласки часто обрабатывают Карла и обычно приказывают убить или дискредитировать того, кто угрожает раскрыть истинную суть C.R.A.S.H. Со Смоуком, ставшим боссом в городе Лос-Сантос, так как его крэк под контролем C.R.A.S.H., область влияния Тенпенни расширяется. Несмотря на это, ФБР начинает исследовать новую волну наркотиков, наносящую вред городу. Карл наконец осознает свою независимость  , когда приезжает в Лас-Вентурас от Тенпенни и Пуласки, которые становятся всё более менее сдержанными к нему. Там они заставляют забрать досье у ФБР. C.R.A.S.H. вызывают Карла в пустыню, чтобы забрать досье, встречают Карла там, Тенпенни бьёт лопатой Эрнандеса по голове, за то, что тот сообщил о них в отдел внутренних расследований полицейского департамента Лос-Сантоса. Он уезжает, оставив Карла рыть могилу для Эрнандеса под присмотром Пуласки. Позже Карл убивает Эдди Пуласки.

Самого Тенпенни в конечном счете обвиняют в рекете, коррупции, незаконном присвоении и использовании наркотических средств, и многочисленных фактах сексуального насилия. Однако, поскольку свидетели всего судебного дела были либо убиты Карлом, либо так или иначе пропали без вести, Фрэнк Тенпенни был оправдан, что разжигает народные волнения в Лос-Сантосе, напоминающие Лос-Анджелесский бунт 1992 года.

Сразу после того, как Карл убивает Смоука в наркоубежище, появляется Тенпенни с чемоданом для денег. Он планирует бежать из города на самолёте. До аэропорта он планирует добраться на пожарной машине с помощью некоторых копов-новичков, которые готовы работать в его стиле. Надеясь убить Си-Джея, Фрэнк Тенпенни вызывает пожар в нарколаборатории этажом ниже и затем бежит к пожарному грузовику. Свит, приехавший к наркоубежищу вместе с Карлом, но оставшийся в машине, прыгает на лестницу грузовика и, болтая ногами в воздухе, всячески пытается поймать Фрэнка Тенпенни. После преследования по городу, Карл ловит Свита в пассажирское место своего автомобиля, и они продолжают преследовать Тенпенни, отстреливаясь от преследующих Балласов, Вагосов и копов.

В последней сюжетной сцене, Тенпенни теряет управление над пожарной машиной, она падает с моста и приземляется прямо в центр Гроув Стрит. Получивший серьёзные травмы, Фрэнк Тенпенни выползает и зовёт на подмогу. Осознав, что никто не придёт, он проклинает всех, включая полицию. « Давайте, долбаёбы. Я замочу вас всех. Вы мои! Мои! Я управляю этим городом! Эй, сюда! Эй! Офицер ранен! Ну же! ЭЙ! .. Долбаёбы! Вы никогда не понимали того, что я делал! Пятьдесят таких как я, и с этим городом всё было бы OK! Я убрал хлам! Я СДЕЛАЛ ЭТО! И я сделаю все это снова...» — последние слова Тенпенни, после которых он умирает от полученных травм. Карл достаёт пистолет, чтобы удостовериться, что это конец. Свит останавливает его, сказав, что не надо оставлять каких-либо доказательств. «Просто коп погиб в дорожно-транспортном происшествии» — говорит Свит. По радио сообщают, что труп Тенпенни ограблен бездомными. Бунт прекратился. Позже Свит, Цезарь, Си-Джей, Кендл идут в дом Джонсонов подводить итоги проделанных дел и ближайших планов. Позже в дом приходит Мэдд Догг со своими людьми, и благодарит всех за помощь в делах. После всего этого Си-Джей выходит на улицы района Гэнтон и наслаждается новой жизнью.

После смерти Тенпенни по радио сообщают, что тело нашли коронеры и им потребовалось несколько дней, чтобы идентифицировать его. Оно было изуродовано и ободрано бездомными.

Тенпенни списан с персонажа Дензела Вашингтона из «Тренировочный день» полицейского Алонзо Харриса.

В биографии Тенпенни есть параллель со знаменитыми массовыми беспорядками в Лос-Анджелесе в 1992 году.

Тенпенни озвучил Сэмюэл Л. Джексон, с которым он имеет некоторое незначительное сходство.

Мэлвин «Биг Смоук» Харрис 
Впервые появляется в: «Introduction». 

Убит Карлом Джонсоном в миссии: «End of the Line».

Мелвин «толстый челик
иной перевод клички — «Большой Смоук», «Паровоз», «Большой Соус (1C версия и для телефонных версий)) (1958—1992 гг.) начинает свою роль в игре, как старший член семей банды Гроув Стрит. Он тучный, что объясняет некоторые комические момены в начале игры. Позже становится вторичным негром  игры, поскольку предаёт банду семьи Гроув Стрит, чтобы стать центральной фигурой в наркобизнесе Лос-Сантоса, в союзе с бандами «Баллас» и «Вагос». В середине игры становится реальным лидером банды «Баллас», назначая Райдера временным лидером проигравшей Семьи Гроув Стрит. В начале сюжета можно заметить несколько косвенных признаков нелояльности Биг Смоука к своей банде: он переехал из района Гэнтон, где живут Джонсоны, 
в новыйдом в районе Айдлвуда, в Лос-Сантосе, на территорию банды «Баллас», однако есть подозрение, что он заплатил за дом доходами с наркотиков, несмотря на его уверения, что это были деньги его тёти.

О предательстве Биг Смоука можно догадаться ещё до того, как это говорится в открытую. Так, например, в миссии «Забегаловка» (англ."Drive-Thru"), когда остальные из его друзей стреляют в машину Балласов, которые хотят напасть на их квартал, чтобы убить пару членов банды Гроув Стрит, Смоук в это время сидит сзади и спокойно уплетает еду, говоря, что у него закончились патроны. Миссии, на которые Биг Смоук ходил с Карлом, вообще не относятся к делам банды, несмотря на утверждения Биг Смоука об обратном. Он вовлечён в конфликты с чужими бандами, включая русскую мафию и банду «Сан-Фиерро Рифа». Кроме того, офицер Фрэнк Тенпенни и его подчинённый Эдди Пуласки выходят из дома Биг Смоука в течение начала нескольких миссий за Смоука, что намекает на их знакомство еще до событий игры, хотя Биг Смоук каждый раз говорит, что они пытаются извлечь из него информацию.

В «The Introduction» Биг Смоук пытается убедить Свита позволить банде семьи Гроув-Стрит продавать сильные наркотики, утверждая, что члены банды «Баллас» стали богатыми и сильными, продавая наркотики, в то время как банда семьи Гроув-Стрит потеряла силу. Свит отказывается на том основании, что он не хочет обогащать себя за счёт своих окрестностей. Тем временем, Биг Смоук легко склоняет Райдера на свою сторону в личной беседе. Их истинный характер показан в игре, во время миссии «Зеленый Сэйбер», когда Карл становится свидетелем их встречи с бандой «Баллас», начальником департамента C.R.A.S.H. Фрэнком Тенпенни и его помощником Эдди Пуласки в гараже с автомобилем «Sabre» зелёного цвета, использованным в убийстве Беверли Джонсон, матери Карла и Свита. Когда Карл хочет узнать, что Тенпенни и Пуласки сделали, чтобы толкнуть Биг Смоука на предательство, Пуласки говорит: «Биг Смоук делает то, что ему говорят! Он выучил этот урок давным-давно». C.R.A.S.H. поддерживают Биг Смоука, чтобы они могли контролировать торговлю наркотиков через него и тем самым уничтожить банду Гроув Стрит.

Перспектива власти, денег и известности в наркобизнесе слишком хороша для Биг Смоука, чтобы тот мог сопротивляться, и он налаживает поставку наркотиков от «Синдиката Локо» из Сан-Фиерро с помощью банды «Баллас». Биг Смоук управляет фабриками наркотиков и в Лос-Сантосе, и в Сан-Фиерро. Несколько курьеров Биг Смоука возят деньги из Лос Сантоса в Сан-Фиерро каждую неделю на военном внедорожнике «Patriot», а другой доставляет наркотики из Сан-Фиерро в Лос-Сантос на кроссовом мотоцикле «Sanchez». Заключительная миссия для Карла в Сан-Фиерро — взрыв в нарколаборатории.

После того, как Карла увозят в пригороды Сан-Фиеро, Биг Смоук открывает приют в Лос-Сантосе. Биг Смоук культивирует образ того, кто убрал всё плохое из гетто усердным трудом, и хочет отдать всё хорошее своим старым окрестностям в форме филантропии. Он довольно лицемерно объявляет о своём намерении очистить улицы от наркотиков.

На пике своего могущества Биг Смоук живёт в большом, хорошо укреплённом наркоубежище, на территории банды «Баллас» в Лос-Сантосе. Он живёт среди роскоши и имеет полную защиту от Балласов и Вагосов, которые имеют равный контроль на улицах. Биг Смоук всё более и более превращается в параноика — прекращает выходить из своего дома, потому что думает, будто кто-то попытается отнять его бизнес. С ростом влияния Биг Смоука его старая банда слабеет, многие солдаты из банды семьи Гроув Стрит увлекаются крэком и больше не хотят заботиться о защите своих территорий.

В заключительной миссии игры Карл входит в наркоубежище Биг Смоука среди охватившего весь город бунта, чтобы в последний раз встретиться со Смоуком с тех пор, как он оставил Лос-Сантос. Он находит Биг Смоука в бронежилете, курящим траву и играющим в видеоигру. Начинается напряжённый диалог:

Си-Джей (направляя на него ствол): Эй, Смоук!

Смоук: Эээйй, Си-Джей. Я знал, что ты придешь сюда.

Си-Джей: Откуда ты узнал, что это я?

Смоук: Я знал, что это мой старый пёс (друг) Си-Джей, но мне будет в итоге плевать.

Си-Джей: Эй, Я пришёл разобраться с тобой! А потом я разберусь с твоими дружками из полиции! Кстати, где они?

Смоук: Пошло всё к черту. (курит крэк). Чувак, это круто

Смоук: Чувак, к черту Тенпенни и к черту его польского напарника. И к черту всю эту полицию. Посмотри, у тебя есть весь мир, но я не собираюсь оправдываться. Я неприкосновенен! 

Си-Джей: Да что с тобой стряслось?

Смоук: Чувак, а тебя это когда нибудь волновало? Ооо я думаю мы решим эту проблему таким образом.

Между Смоуком и Си-Джеем начинается перестрелка. Свет гаснет, и Карлу удаётся смертельно ранить Смоука

Перед смертью Биг Смоук объясняет, что он предал банду только потому, что наконец увидел в себе возможность стать богатым и известным и не упустил её, к сожалению, не зная о последствиях; Биг Смоук говорит, что из-за чересчур своего жадного характера у него не было никакого выбора в вопросе. Перед самой смертью, на последнем вздохе он заявляет: «Все будут помнить моё имя… Биг Смоук!»

В самом конце игры у главных героев происходит диалог о Биг Смоуке.

 Свит: А что со Смоуком?
 Карл: Ты знаешь, что со Смоуком. Смоук всегда смотрел на мир не так, как мы.
 Кендл: Смоук? Он всегда отделялся от нас и жил только для себя!
 Праведник: Это самая короткая дорога в ад.

В более ранних превью «GTA: San Andreas» Биг Смоук был замечен в белом баскетбольном свитере без шляпы. Его внешний вид был изменён в конечной версии. Однако статуя Биг Смоука в его дворце крэка одета в то, что он носил в бета-версии. Автомобиль у Смоука был чёрный универсал «Perennial», который он хотел сохранить в хорошем состоянии, по крайней мере пока это авто не было взорвано в драйв-бае, который «Балласы» устроили в течение первой миссии игры. Потом Смоук пересаживается в светло-голубой седан «Glendale», в котором Карл и возит его в нескольких миссиях.

Биг Смоука озвучил актёр Клифтон Пауэлл (Clifton Powell).

Лэнс «Райдер» Уилсон 
Впервые появляется в: «The Introduction». Убит Карлом Джонсоном в миссии: «Pier 69»

Лэнс Уилсон (1963—1992)— тупой
 член семьи банды Гроув Стрит, живущий по соседству с домом Джонсона
, бывший приятель Карла и вторичный антагонист.Не курит большое количество марихуаны,не
 перемешанной с PCP. Желая снабдить Гроув Стрит новым огнестрельным оружием, Райдер зовёт Карла, чтобы тот помог захватить некоторое вооружение из нескольких мест, включая дом ветерана войны по имени полковник Фарбергер, насильственно остановленный поезд боеприпасов, а также склад оружия Национальной гвардии.

Райдер заблуждается в своём великолепии и возможно имеет комплекс Наполеона из-за своего маленького роста, хотя на катсценах четко видно, что Лэнс выше чем Карл. Он воображает себя гением и заявляет, что не окончил школу потому что, был «слишком интеллектуален», а не из-за своего участия в семьи Гроув Стрит. В «The Introduction» Смоук сближается с ним, мягко намекая на свое участие предательстве семьи Гроув Стрит.

Когда Карл возвращается, и начинает свой рост в семьях Грув Стрит, Райдер становится всё более и более ревнивым. Цезарь показывает Карлу, как Биг Смоук и Райдер появляются из гаража и разговаривают с Тенпенни, автомобиль «Green Sabre» (Зелёная Сабля), замеченный при убийстве мамы Карла, выезжает из гаража. Подразумевается, что Биг Смоук и Райдер были вовлечены в дело, хотя возможно были привлечены позже.

После предательства и падения семьи Гроув Стрит в городе Лос-Сантос, Райдер временно возглавляет проигравшую банду под эгидой Балласов и помогает Смоуку в налаживании наркобизнеса с «Синдикатом Локо». Он позже появляется в городе Сан-Фиерро и ведёт там торговлю наркотиками от лица Смоука. Райдер, Ти-Боун Мендез, Сан-Фиерро Рифа и Балласы встречаются на сделке. После того, как Карл и Цезарь с отрядом Триад расстреливают Ти-Боуна на пирсе 69, 29-летний Райдер уплывает и устраивает гонку с Карлом на быстроходных катерах, что заканчивается его смертью. Альтернативно игрок может сделать так, чтобы Карл застрелил Райдера с пирса, когда тот пытается уплыть и захватить катер.

Си-Джей уже начинает жалеть о том, что убил Райдера, но его утешает Цезарь, намекая на то, что Райдер якобы пытался изнасиловать Кендл.

Райдер имеет пикап Picador (Chevrolet El Camino каштанового цвета) с номерным знаком «SHERM», сленговый термин для PCP (Си-Джей часто называет Райдера «sherm-head»). Машина всегда открыта для пользования. В игре Райдер имеет привычку называть Си-Джея «buster» (англ. Предатель). Карл также вспоминает, что Райдер имел дело с наркотиками, когда тому было 10 лет, и как-то побил учителя за ношение фиолетовой (цвета Баллас) одежды.

Райдера озвучил MC Eiht.. Песня «Hood Took Me Under», продюсированная Compton’s Most Wanted, включая и MC Eiht, представлена на Radio Los Santos и саундтреке игры San Andreas. Персонаж списан с реального рэпера — Эрика «Eazy-E» Райта.

Недостаточная проработка Райдера как антагониста привела к появлению фанатской теории, согласно которой данный персонаж был переквалифицирован в отрицательного на позднем этапе разработки игры из-за разногласий с актёром озвучки. Однако этому противоречит факт, что рэпер MC Eiht продолжил сотрудничество с Rockstar в дальнейшем, в том числе три его песни играют на радио в V-ой части.

Шон «Свит» Джонсон 
Впервые появляется в: «Introduction».

Шон «Свит» Джонсон (Красавчик,Суета Сладенький) (род. 1966) — старший брат Карла, Брайана и Кендл Джонсонов. Является одним из лидеров и отцов-основателей афроамериканской уличной банды Гроув Стрит. Живёт в одноэтажном доме, совсем рядом с домом Джонсонов в Гантоне. Свит также имеет неназванную подругу, которая появляется только в одной миссии — «Девушка Свита». Свит считал, что убийство их младшего брата Брайана — вина Карла, что заставило Си-Джея оставить Лос-Сантос. По сравнению с Карлом, Биг Смоуком и Райдером, подход Свита к гангстерству более философичен и социально сознателен.

В течение всего сюжета, Свит остается преданным своей семье, банде и окрестностям. Он отказывается разрешить распространение тяжёлых наркотиков в районе, что вызывает крайнее неодобрение у его правой руки Биг Смоука. Несколько раз, и в «The Introduction» тоже, Свит говорит, что он — гангстер ради квартала, что противоречит убеждениям Биг Смоука, который позже по сюжету уходит ради денег и наркотиков, и Райдера, который хочет личной славы. Хотя Свит никогда не говорит точно, что значит быть ради квартала, но по его действиям можно предположить, что он рассматривает банду как способ для людей в его окрестностях, и компенсировать недостаток своих законных возможностей, которые они иначе не получили бы. Он также использует банду, чтобы улучшить качество жизни в Гантоне, особенно когда он вытесняет крэканутых наркоманов и торговцев наркотиками; чуть позже в игре он отказывается уезжать из Гроув Стрит, даже когда Карл стал богат, и приобрел лучшие для себя места.

После своего первого возвращения в Лос-Сантос (в начале игры) Карл помогает Свиту в восстановлении прежней славы банды Семей Гроув Стрит. Свит начинает забывать старые обиды и решает, что Карл заработал свой шанс искупить себя. Однако несмотря на то, что Карл почти единолично вернул банду семьи Гроув на карту, Биг Смоук и Райдер уже предали банду. В течение встречи между различными бандами семей из этой банды, полиция внезапно совершает набег на гостиницу, где проходит встреча. Карл спасает своего брата, и они уходят от копов, но чуть позже Свит попадает в засаду банды Баллас под огромным мостом в районе Малхолланд. Его ранения не дают ему возможности защищаться, когда Карл приезжает и даёт отпор нападающим, но полиция окружает и арестовывает их обоих, в то время как банды Баллас и семьи Гроув Стрит убегают. Свита сажают в тюрьму на неопределённый срок, а Карл освобожден, чтобы выполнять задания офицера Тенпенни.

Позднее Карл сталкивается с Майком Торено, правительственным агентом, который использует угрозы в адрес Свита, чтобы вынудить Карла работать на него. Пока Карл сотрудничает с ним, Свит будет защищён и, как обещает Торено, в конечном счете освобождён. Если Карл совершит оплошность, или откажется работать на Торено, то Свит будет вынужден столкнуться один на один с врагами однокамерниками.

Торено в конечном счете выпускает Свита, как и обещал. Карл приезжает, чтобы забрать брата, и отвезти его жить в особняке Мэдд Догга, радуя его последними событиями, но Свит не принимает это предложение. Он настаивает на возвращении назад банды Гроув Стрит. Карл, который знает, что теперь банды Баллас и Лос-Сантос Вагос контролируют улицы, и что старые воины из семей Гроув Стрит бросили квартал ради наркотиков, хочет оставить квартал и поделиться своими успехами с Свитом. Свит обвиняет Карла в побеге от «реальности», и говорит, что он ведёт себя точно так же, как Биг Смоук.

Слова Свита наконец доходят до Карла, и медленно, но верно эти двое снова восстанавливают преобладание Гроува в окрестностях. Сначала это кажется бесполезным; наркоторговцев целый легион, и все люди Свита пристрастились к наркоте. Свит почти сдаётся и берёт в руки пипетку с крэком, но Карл останавливает его в самый последний момент. С помощью Карла, Гроув заставляют Балласов отойти назад и раскрыть секретное местоположение Биг Смоука.

После смерти Биг Смоука и разрушительного пожара в его дворце наркотиков, офицер Тенпенни бежит оттуда на пожарном грузовике. Свит отказывается позволить Тенпенни снова избежать возмездия за то, что он уже в который раз ввергает город в бездны преступлений и наркомании; он прыгает на лестницу грузовика, и уносится ускоряющейся машиной. Карл едет за ним на кабриолете под лестницей, чтобы помешать Свиту упасть и погибнуть; после опасной поездки по холмам и долинам Лос-Сантоса, качающаяся лестница наконец зависает над автомобилем, и Свит безопасно падает на капот кабриолета, затем садится на пассажирское место. После долгого преследования, Тенпенни теряет управление, попадает в аварию и умирает. После крупного бунта в Лос-Сантосе и гибели Биг Смоука и Тенпенни, цель Свита — восстановить былое могущество банды и добиться лучшей жизни для жителей своего квартала — завершена.

26-летний Свит имеет светло-голубой седан Гринвуд с номером «Grove 4 life» (Гроув на всю жизнь), который вы всегда можете использовать. В миссии «Воссоединение семей» Гринвуд взрывается после полёта через рекламный щит на топливный танкер, но, вероятно, ему нашли замену, так как он появляется даже после миссии и даже когда он сидит в тюрьме. В бета-версии GTA San Andreas Свит был в чёрной футболке и чёрной шапке; его внешний вид был изменен в конечной альфа-версии (однако Свита в его старом виде можно заметить на фотографиях в доме Джонсонов).

Свита озвучил актёр Фэйзон Лав (Faizon Love).

Цезарь Виалпандо 
Впервые появляется в миссии: «Цезарь Виалпандо».

Цезарь Виалпандо (в некоторых переводах — Чезаре, Сизар) (род. 1964)— лидер мексиканской уличной банды «Варриос Лос Ацтекас» и парень Кендл. Отличительной чертой Цезаря является то, что его тело покрыто многочисленными наколками. Он занимается кражами машин и незаконными уличными гонками. Проживает в районе Эль Корона (El Corona), в квартале района Малая Мексика, в Лос-Сантосе. Карл сначала холоден к Цезарю, но позднее они становятся лучшими друзьями. Страстный любитель скоростных автомобилей, Цезарь — опытный механик и водитель.

В начале игры Свит выражает своё неодобрение (на расовых основаниях) к отношениям между Кендл и Цезарем и посылает Карла проследить за ними. После того как Карл выигрывает соревнование лоурайдеров, Цезарь предлагает свою дружбу, и Карл соглашается. Цезарь сообщает Карлу о предательстве Биг Смоука и Райдера, показав ему их встречу с начальниками департамента C.R.A.S.H. После увиденного Карл понимает, что план Свита нанести решающий удар по банде Баллас вероятно был скомпрометирован, и он мчится на помощь своему брату. Хотя ему и удаётся спасти жизнь Свита, Карл арестован и вынужден уйти в изгнание, наряду с Цезарем и Кендл. Их прежние союзники убиты, заключены в тюрьму, или ответственны за предательство, поэтому знакомство Цезаря и Карла быстро перерастает в союз и крепкую дружбу. Цезарь работает над получением информации об организациях, ответственных за торговлю наркотиками в штате Сан-Андреас, в то время как Карл концентрируется на добывании денег, чтобы помочь им вернуться на ноги. Цезарь посылает Карла к своей кузине Каталине.

После прибытия в Сан-Фиерро, Цезарь работает с Карлом и Кендл в их гараже и угоном автомобилей. Цезарь использует умения механика и водителя, чтобы получить несколько спортивных автомобилей для этой цели. Одновременно он продолжает собирать сведения, а наряду с Карлом, планирует напасть на людей, которые перечеркнули их жизни. С помощью Вузи и его китайской банды Триад (Triads), Цезарь и Карл убивают Райдера и Ти-Боуна Мендеса, а позже разрушают синдикат «Локо», одного из крупнейших поставщиков Бик Смоука.

Позже Цезарь помогает Карлу в одном задании Майка Торено и затем пропадает до возвращения команды в Лос-Сантос. Позднее в одной из заключительных миссий, Цезарь окончательно разгоняет туман, окружавший его характер. С помощью Карла, он мстит членам банды «Лос-Сантос Вагос» и возвращает назад свой дом и территорию своей банды. Он также говорит Карлу, что хочет жениться на Кендл.
Виалпандо ездит на красном лоурайдере «Саванна» с номером «VLA4L» (Varrios Los Aztecas 4 Life).

Цезаря озвучил актёр Клифтон Коллинз (Clifton Collins)

Ву Зи Му (Вузи) 
Впервые появляется в миссии: «Ву Зи Му»

Ву Зи Му, или как его ещё называют Вузи, является слепым лидером клана китайских триад, парней из Маунтин Клауд (Mountain Cloud Boys), чья база находится в китайском квартале Сан-Фиерро и, похоже, в Лас-Вентурасе, где Вузи имеет всех и вся в недавно открытом казино «Четыре Дракона». В Лас-Вентурасе Вузи и Карл планируют и осуществляют грабёж казино Калигулы.

Вузи прозвали «кротом-счастливчиком», потому что он любим фортуной, что наиболее заметно в его возможности соревноваться в автомобильных гонках и побеждать Карла в видеоиграх, несмотря на его слепоту. Однако, порой он натыкается на стены, а удача в играх состоит лишь в том, что его люди манипулируют результатами так, чтобы Вузи всегда побеждал. Например, Вузи всегда побеждает своих подчинённых в блэкджек, несмотря на то что он не может видеть карты. Но, играя с Карлом, Вузи берет карты, до тех пор, пока не набирает 47 очков, а затем обвиняет Карла в том, что тот «приносит неудачу» и заявляет, что «когда он играет со своими людьми, он всегда выигрывает». Другой раз, при игре в гольф, его люди двигают стаканчик, играющий роль лунки, на путь мяча Вузи и убирают его с пути мяча CJ’я. Как ни странно, при своей слепоте Вузи — хороший стрелок, но неспособен выполнить миссию, которая требует плавания, так как по его же признанию, все остальные чувства, отлично натренированные им из-за потери зрения, становятся бесполезны под водой. Но может плавать, если по ходу миссии игрок заведёт его в воду.

Хотя Вузи может озвереть и сквернословить, когда рассердится, он по большому счету мирный и, по меркам преступного мира, благородный человек. Он не испорчен властью и остаётся преданным и заслуживающим доверия другом, сообщником и осведомителем Карла до конца игры. Шесть лет спустя, в Grand Theft Auto: Liberty City Stories, видно, что казино Вузи в Лас Вентурас имеет огромный успех, к тому времени Четыре Дракона — место многих развлечений, концертов и важных событий. Внешне Вузи очень похож на Нео из Матрицы.

Вузи озвучил актёр Джеймс Йогаши (James Yaegashi).

Майкл «Майк» Торено 
Впервые появляется в: «The Introduction».

Майк Торено (род. 1956) — тайный агент военной контрразведки, который маскируется под торговца наркотиками для «Синдиката Локо». Сначала его присутствие не совсем уместно, недостаток информации о нём тревожит Карла. В своём первом появлении в игре, Майк похищен парнями из банды Да Нанг, которые крадут один из наркофургонов Синдиката, в кузове которого находится Торено. Карл и Ти-Боун Мендес определяют местонахождение транспортного средства при помощи мобильника и маячка, настигают грузовик на взлётной полосе Сан-Фиерро. Торено выходит из себя, когда видит незнакомое лицо Карла и угрожает застрелить его. Как только Мендес успокаивает его, Торено приказывает всем им открыть огонь по фургону и уничтожить его, таким образом уничтожив доказательства.

После смерти Джиззи Би, Карл и его партнёры планируют заманить в засаду встречу Синдиката Локо с картелем Биг Смоука. Карл прикрывает их из снайперской винтовки, но Торено, находясь в вертолёте, замечает трупы на крыше и отменяет своё приземление. Позже Карл следит за вертолётом в другом месте, и сбивает его в небе; Майк Торено, как предполагается, мёртв.

Однако Торено выживает в крушении вертолёта. Вскоре после этого, используя искажённый в цифровой форме голос, он звонит Карлу на мобильный и приказывает ему приехать на его изолированное ранчо в районе Тьерра Робада. Там он даёт Карлу серию тяжёлых заданий под принуждением: Торено предполагает, что Свиту, который давно в тюрьме, будет нанесён вред, если Карл не будет работать на него. Майк Торено обещает что, если Карл будет сотрудничать, Свит останется в безопасности и будет выпущен на свободу.. Торено очевидно только поставлял кокаин, чтобы успокоить правительственного союзника за границей; он с тех пор оставил сделки, а теперь сосредоточен на работе в родном агентстве (но всю эту работу выполняет Карл).

С философской точки зрения, Майк Торено очень циничный американский империалист, противник коммунизма. Он прежде всего использует Карла как курьера, саботажника и убийцу. Хотя он знает о грязных делах Тенпенни и Пуласки так же, как и об их отношении к Карлу, Торено не использует свою власть, чтобы остановить их. Он говорит Карлу: «Мы должны сделать решения, парень. Ты знаешь что, я пытаюсь натравить плохих людей на других плохих людей. И иногда я позволяю хорошим парням погибнуть.» Торено, кажется, стремится к совершению отвратительных действий ради высшей цели, что очень похоже на Тенпенни. Хотя он кажется, более устойчив и разумен, чем Тенпенни. В одном из роликов Торено читает книгу «CONCPIRANCY THEORY» — явный намёк на одноимённый фильм (в русской версии «Теория заговора»).

Задания Торено, которые включают сбрасывание полезного груза с самолёта, уходя от радарного обнаружения, подстреливание чёрных правительственных вертолётов на плато, кажутся Карлу почти невозможными.

В ходе игры Майк Торено, посылает Карла купить заброшенный аэродром, на котором находятся неиспользуемая взлётно-посадочная полоса и кладбище самолётов. Этот объект используется, чтобы сделать из Карла пилота. В одной из наиболее причудливых миссий игры, реактивный самолёт с контейнерами, приземляется без предупреждения на полосе, а люди в чёрных костюмах, и солнечных очках выходят из него. Карл скрывается за коробками, когда Торено появляется из ниоткуда, и инструктирует его пробраться внутрь с помощью мотоцикла и заложить бомбу в самолёт. При борьбе с агентами на борту, они произносят странные фразы типа: «Клоун на углеродистой основе!» и «Ты развился от землероек!»

В то время, как Майк первоначально рассматривает Карла как уличный хлам и любит поднимать страшную ситуацию Свита, его отношение изменяется, когда Карл доказывает свою способность выполнять на первый взгляд невозможные задания. Он начинает относиться к Карлу по-дружески, используя его как своего рода «военного приятеля» и показывая некоторую степень товарищеского духа. После того, как Карл становится менеджером рэпера Мэдд Догга и не получает известий от Торено некоторое время, последний прерывает звуковую систему в студии особняка Мэдд Дога в течение сеанса записи и даёт Карлу одно последнее задание. Он лично отвозит Карлa к восточному заливу, что в Сан-Фиерро, чтобы тот проник на авианосец, и выкрал реактивный самолет-истребитель Гидра. После того, как он уничтожает преследующую вражескую авиацию и бомбит радиолокационные судна в притоках реки, Карл говорит, что сыт по горло и больше не хочет ничего делать для Торено; его ярость усиливается, когда Майк бросает Карла с угнанным военным самолётом.

Всё же Майк позже снова появляется внезапно в особняке Мэдд Догга, где говорит Карлу, что у него есть ещё одно, но уже небольшое задание, которое должно быть выполнено. Услышав это, Карл хватает оружие, но Торено спокойно отвечает, что Карл ведет себя как идиот. Потом звонит телефон: задание состоит в том что, просто надо забрать Свита после его досрочного освобождения из тюрьмы из полицейского департамента в Лос-Сантосе. Майк Торено в дальнейшем в игре нигде больше не появляется.

Машина Торено — представительский седан «Washington» с номером «OMEGA».
Джеймс Вудс озвучил Торено и к тому же имеет сходство с персонажем.

Персонажи второго плана

Эдвард «Эдди» Пуласки 
Впервые появляется в: «The Introduction». Убит Карлом Джонсоном в миссии: «High Noon»

Офицер Эдди Пуласки (1960—1992) — офицер LSPD и ближайший сообщник офицера Фрэнка Тенпенни, что делает его вторичным антагонистом. Эдди Пуласки, хорошо ознакомленный с подходом Тенпенни к работе в полиции, сильно заблуждается, доверяя этому человеку, и считает его близким другом. Однако Фрэнк Тенпенни меряет людей только тем, что насколько полезны они ему, и Пуласки полезен, пока помогает Тенпенни прикрыть его спину. В «предыстории» Пуласки называет Тенпенни «приятелем», на что Тенпенни отвечает: «Приятель? Я твой старший офицер, и не забывай это, дерьмо!» Эдди Пуласки также разделяет убеждение Фрэнка Тенпенни, что CJ и подобные ему являются в лучшем случае полезными идиотами, а в худшем — нелюди.

Эдди Пуласки — сильный и отчаянный головорез. В то время как Фрэнк Тенпенни изображён как «страдающий манией величия человек», испытывающий недостаток в совести, Пуласки — просто искатель острых ощущений. С трудом можно предположить, что Пуласки когда-либо думает о себе, или понимает события, происходящие вокруг него. Он — расист, и поддерживает своего партнёра в отношении к офицеру Джимми Эрнандесу. В течение знакомства с Эрнандесом в «предыстории», Эдди Пуласки вынуждает идеалистически настроенного новичка выстрелить в офицера Пенделбери, их бывшего партнёра и потенциального осведомителя.

Офицер Эдди Пуласки помогает Тенпенни и банде Баллас завозить наркотики в Лос-Сантос. Он также причастен к убийству мамы Карла и Свита. Джимми Эрнандес, который страдает от постоянного преследования своих «партнёров» из C.R.A.S.H., сообщает о Тенпенни и Пуласки в отдел внутренних расследований LSPD. Все трое едут в заброшенный город в пустыне Лас-Брухас в течение миссии «Жаркий Полдень», чтобы забрать доказательства, собранные ФБР на них. Фрэнк Тенпенни бьёт Эрнандеса сзади по голове лопатой, сказав будто тот продал их. Тенпенни уезжает, оставив Пуласки, чтобы держать CJ’я под прицелом и вынудить того рыть могилу Эрнандесу. CJ пытается рассуждать вслух и убедить Эдди Пуласки, что Тенпенни убьёт его тоже, чтобы заглушить последнего человека, который знает о его коррупции, но Эдди отказывается слушать. Тем временем Джимми Эрнандес внезапно приходит в себя и атакует Пуласки, который его убивает. Пуласки пытается скрыться на машине, во время погони грязно оскорбляя мать и сестру CJ. Разгневанный CJ сталкивает автомобиль Эдди с дороги, и смертельно ранит его. Встав над поверженным врагом, CJ спрашивает: «Какое твоё последнее желание?» Пуласки просит CJ’я о сексе с его сестрой Кендл. Злой Карл, чувствующий отвращение, убивает Эдди Пуласки.

До своей смерти водил два автомобиля: рабочий LSPD, на котором он разъезжал с Тенпенни и Эрнандесом для выполнения своих грязных дел, и личный белый Bufallo, который может быть уничтожен или угнан Карлом в последней миссии.

В GTA: Vice City, когда Томми Версетти отпускают из полицейского участка, голос Розенберга на заднем плане иногда произносит: «Сержант Пуласки многим мне обязан». Возможно это однофамилец. Не исключено, что Пуласки раньше работал в департаменте Vice City. В Лос-Сантосе он появился не позднее 1987 года, так как он был знаком с Карлом до его отъезда. Время действия же GTA Vice City — 1986 год.

Судя по фамилии и по словам Смоука («F*ck Tenpenny and his Polish lap dog» (англ. Да пох*й на Тенпенни и его польскую шавку)), Пуласки — поляк.

Пуласки озвучил актёр Крис Пенн (Chris Penn), с которым Пуласки, кстати имеет определённое сходство.

Джимми Эрнандес 
Впервые появляется в: «The Introduction». Убит Эдди Пуласки в миссии: «High Noon»

Офицер Джимми Эрнандес — новый член C.R.A.S.H., офицер LSPD мексиканского происхождения. Новобранец, которого не уважают ни Тенпенни, ни Пуласки: его посылают за мясом для их барбекю и делают объектом расовых насмешек. В отличие от своих коллег, он не разделяет их методов и понимания «борьбы с преступностью». Они оба пытаются убедить, веля добить умирающего полицейского, который представлял опасность для Тенпенни и Пуласки.

В The Introduction, Тенпенни ругает его за описание морально-затруднительного положения, вызванного внутрисемейным разногласием. Эрнандес описывает своё затруднение: посадить ли мужа-драчуна в тюрьму, оставив детей с их злоупотребляющей наркотиками матерью, или позволить мужу уйти безнаказанным за избиение своей жены. Тенпенни говорит, что, если Эрнандес не может уладить этот случай, то не сможет справиться с «торговцами наркотиков, гангстерами и психопатами», с которыми Тенпенни имеет дело каждый день. После лекции о необходимости «делать то, что требуется» в поддержании большего результата, Тенпенни приказывает Эрнандесу выйти из автомобиля и убить Пендлбери.

После того, как он наконец понимает, что все зашло слишком далеко, Джимми решает сообщить о преступлениях всего C.R.A.S.H. и коррупции до момента, когда он начал работать с ними. В миссии «Жаркий Полдень» Пуласки и Тенпенни расправляются с Эрнандесом за то, что он предал их. Однако Эрнандес, оглушённый ударом лопаты по голове, приходит в сознание и впоследствии сохраняет жизнь CJ’ю выпадом в сторону Пуласки (который держал CJ’я под прицелом), который стреляет ему в грудь, после чего Эрнандес с разбегу падает прямо в могилу, вырытую Карлом.

Эрнандеса озвучил актёр Армандо Риеско (Armando Riesco).

Кендл Джонсон 
Впервые появляется в: «Introduction».

Кендл (род. 1970)— сестра Свита, Карла и Брайана Джонсонов. Она носит зелёную одежду, что указывает на её принадлежность к семьям банды Гроув Стрит. После известия о предательстве Биг Смоука и Райдера, Карл просит Цезаря увезти Кендл из Лос-Сантоса в безопасное место. Позже по сюжету, Цезарь делает предложение Кендл. Предполагается, что они действительно обручались.

Кендл изображена интеллектуальной и прагматичной, что наталкивает на мысль, что хотя её братья видят криминал как последний шанс поддержать себя, Кендл могла бы стать успешной в пределах закона. Она обладает предпринимательскими талантами, силой воли, творческим потенциалом и чувством лидерства.

Была озвучена Yo-Yo.

Джеффри «Оу-Джи Лок» Кросс 
Впервые появляется в: «Introduction».

Джеффри Кросс — друг и сосед Карла из дома напротив, который преследует цель сделать карьеру в рэпе на примере гангста-рэперов Западного Побережья 1990-х гг. Хотя он не член банд Гроув Стрит, но берет «гангста»-прозвище, Оу-Джи Лок, и совершает незначительные преступления типа угона машины на короткое время, определённо чтобы посидеть в тюрьме и таким образом получить доверие улиц. Однако, рэп Лока ужасен, и даже его друзья не могут его слышать. Карл его помнит, ещё как молодого парня и друга его брата Брайана, но затем о нём забыл до возвращения в Лос-Сантос, где позже он с Биг Смоуком и Свитом забирает Джеффри из тюрьмы.

В The Introduction Смоук говорит Локу отказаться от его фантазий о том, чтобы стать гангстером и вместо этого пойти в колледж и сделать кое-что из себя. Однако, тот отказывается, заявив, что рэп — вот его истинная цель в жизни. Игра предполагает, что в тюрьме Лок участвовал в гомосексуальных действиях с Фредди, сокамерником, как упомянуто в диалоге, когда Си-Джей и Лок преследуют и убивают Фредди вскоре после выпуска Лока из тюрьмы. Будучи условно освобождённым, Локу дают работу уборщика (о которой он говорит как «Техник Гигиены») в местном ресторане Бургер Шот.

Работая в «Бургер Шот», Оу-Джи Лок просит, чтобы Си-Джей помог ему в развитии его музыкальной карьеры, украв некое музыкальное оборудование с вечеринки на пляже и книгу рифм у Мэдд Догга, звезды хип-хопа в городе Лос-Сантос . Лок также сделал так, чтобы Си-Джей подкосил карьеру Догга, убив его менеджера Алана Кроуфорда и его спутницу, который, как верит Лок, использовал своё влияние, чтобы препятствовать карьере Лока. Вскоре после этого, Лок уходит со своей работы, решив, что он предпочитает нарушить условия досрочного освобождения и вернуться в тюрьму, чем работать на работе, которая «не для гангста». Однако, поскольку действия Си-Джея вызвали упадок сил и депрессию у Догга, Локу предоставлена возможность достигнуть славы. После того, как друзья предали Карла и его выгоняют из Лос-Сантоса, Лок становится господствующим рэпером с помощью своего агента, Биг Смоука.

Позже в игре, после того, как Карл спасает жизнь Мэдд Доггу и награждается местом его менеджера в Лас-Вентурасе, они вдвоём преследуют Оу-Джи Лока, чтобы вернуть книгу рифм Догга. После длинного преследования, Карл и Мэдд Догг загоняют Лока в угол, тот соглашается бросить рэп и оставить их с тех пор в покое.

Это ходячий анекдот — его имя «OG Loc» часто неправильно произносится; радиоведущий ток-шоу Лэзлоу называет его «Oglok», музыкальный диджей Sage говорит о «Oge Loke», а его конкурент Мэдд Догг сожалеет о дне, когда он был одурачен неким «G Loco». Одна из подруг CJ называет его «OG Joke».
В «Grand Theft Auto IV» в доме Playboy X можно найти диск Loc’а. Вполне вероятно что после событий «GTA: San Andreas» Loc выбился в люди.
В Grand Theft Auto V на «Аллее Звёзд» в Вайнвуде, Лос Сантос, находится звезда с его именем. Таким образом, возможно, подтверждается версия того, что к событиям GTA IV Loc стал популярным. Также альбом с именем Оу-Джи Лока можно найти рядом с кроватью Франклина в «Grand Theft Auto V».

Оу-Джи Лока озвучил Jonathan «Jas» Anderson.

Мэдд Догг 
Впервые появляется в миссии: «Мэдд Догг»

Мэдд Догг (Бешеный Пёс,Бешеный Кекс) — один из самых известных рэперов Лос-Сантоса. Вскоре после прибытия CJ’я в Лос-Сантос, Догг становится очень популярным, только что выпустив свою собственную линию одежды, так же как и другие многочисленные товары. Карьера Догга переживает упадок после того, как CJ крадет его книгу рифм и убивает его менеджера, чтобы помочь музыкальной карьере Оу-Джи Лока.

Бешеный Пёс испытывает приступ депрессии, в течение которой он проигрывает свой особняк в Малхолланд крупному наркоторговцу, лидеру банды Лос-Сантос Вагос и пропускает концерт в Лас-Вентурасе, чтобы спустить в карты остальную часть своих денег. Задумав совершить самоубийство, Мэдд Догг появляется на краю крыши казино, пьяный вдрызг, и угрожает прыгнуть навстречу своей смерти. Среди людей из собравшейся внизу толпы, делающей ставки на то, действительно ли он прыгнет (и просящих его снять часть дорогой одежды перед этим), Си Джей спасает его в последний момент, поймав его падающее тело в кузов грузовика, заставленный пустыми картонными коробками.

После выхода из больницы Madd Dogg в знак благодарности делает Карла своим новым менеджером. Карл принимает участие в восстановлении карьеры Пса, отобрав его особняк назад и восстановив его имя в рэп-индустрии. Си Джей и Бешеный Пес преследуют Оу-джи Лока, чтобы вернуть книгу рифм Пса, и заставляют Лока отказаться от рэпа и оставить их в покое. В конце игры, возвращение Бешеного Пса приводит к золотому диску.

В Grand Theft Auto: Liberty City Stories, рекламный щит возле апартаментов Тони Сиприани в Портленде, Либерти Сити, рекламирует повторный выпуск в цифровой форме альбома Бешеного Пса Still Madd в 1998 г.

Бешеного Пса озвучил Ice T.

Каталина 
Впервые появляется в миссии: «Первое свидание»

Каталина (1968—2001) — кузина Цезаря Виалпандо, живущая в изолированном домике в сельской области Ферн Ридж (Fern Ridge). Она почти полностью безумна, чрезвычайно сильна, сварлива и показывает сильную тенденцию к феминизму и мужененавистничеству. После того, как CJ оказывается в сельской глуши, Цезарь предлагает ему поискать Каталину для работы.

С первой встречи CJ’я с Каталиной она ему не нравится. Нетерпелива, оскорбительна, неприятна и никогда не допускает проступка. Каталина настаивает, чтобы они вместе устроили серию ограблений в сельской местности, устроив налёты на несколько предприятий в разных деревнях. Во время всего этого Каталина решает для себя, что она — новая девушка CJ’я и угрожает убить его, если тот не согласен.

В начале третьего налёта, Каталина устраивает с CJ’ем секс за кадром. CJ выказывает незаинтересованность, страх и дискомфорт, но Каталине всё равно. В результате CJ даже более осведомлён о том, насколько Каталина сумасшедшая. CJ больше интересуется тем, как сделать быстрые деньги, чтобы встать на ноги, чем ублажить Каталину, хотя он действительно пытается это сделать.

Однако, независимо от того, что CJ говорит или делает, Каталина продолжает ругать его и называть неудачником. В одной сценке, она угрожает убить любого, кто будет играть с нею, особенно CJ’я, просто потому, что она в плохом настроении. Она в конечном счете «уходит» от CJ’я и оказывается с новым другом, Клодом, безмолвным протагонистом из Grand Theft Auto III. Каталина и Клод уезжают вместе в Либерти-Сити, навстречу событиям из GTA III.

Каталина — опасная психопатка: она смертоносна и, кажется, страдает манией преследования, причиной которой может быть её отчим. «Ты был медленным и глупым», говорит она, «как большой жирный сукин сын, который ест шоколад, в то время как его отец не даёт ничего своей падчерице кроме несвежего хлеба!»

После отъезда с Клодом, Каталина периодически звонит Карлу, чтобы оскорбить его, либо заставить ревновать. После последней миссии игры, Каталина звонит во время секса с Клодом и заставляет CJ’я слушать это. Он говорит: «Каталина! Ты больная! Иди лечись!» Она отвечает: «Ты тоже, Карл, ты ревнивый!»

Рядом с её домом неподалёку имеются три свежих могилы и лопата. Видимо, это её бывшие любовники. Также рядом с её домом всегда стоит Bufallo, даже после её отъезда с Клодом, который, вероятно, является её личным автомобилем, но в первой миссии с ней она говорит, что женщины не садятся за руль, а водить должны мужчины.

Каталину второй раз озвучила Cynthia Farrell.

Правда 
Впервые появляется в миссии: «Сбор трупов»

Мистер Правда (The Truth, иной перевод — «Праведник») (род. 1928) — старый хиппи, который сначала живёт в горах в предместьях Сан-Фиерро и владеет фермой, где выращивает марихуану. Правда входит в контакт с Карлом, когда тот находится в изгнании в холмах Сан-Фиерро и говорит ему встретить его в придорожном мотеле. Когда Карл приходит, находит Тенпенни, курящего марихуану Праведника из бонга. Праведник просит Карла о помощи: украсть комбайн с ранчо, принадлежащего сектантам.

Правда предоставляет Тенпенни бесплатные наркотики, ошибочно веря, что в обмен продажный офицер оградит его от судебного преследования. Праведник платит за своё неуместное доверие, когда Тенпенни устраивает набег на его ферму. Праведник вынужден уничтожить свой урожай до прихода властей. Он даёт Карлу огнемёт, чтобы сжечь растения, а также RPG-7 (который он намеревался переделать в лампу), чтобы сбить полицейский вертолёт. Праведник переезжает с Карлом в Сан-Фиерро и знакомит его с Дуэйном и Джетро, которые потом нанимаются работать в гараж Карла.

После того, как Карл покупает заброшенный аэродром в предместьях Лас-Вентураса, Праведник появляется без предупреждения. Он так или иначе знает личность Майка Торено и потрясён тем, что Карл работает на него. Праведник хочет помочь Карлу реабилитировать себя, на сей раз украв тайную технологию. Он везёт Карла к военной базе и оставляет его там. Карл обязан пробраться на Зону № 69, чтобы выкрасть экспериментальный реактивный ранец из недр комплекса. Праведник возвращается позже, на сей раз поручив Карлу использовать реактивный ранец, чтобы украсть устройство в защитном контейнере, перевозящемся на хорошо охраняемом поезде вооружённых сил. Карл перехватывает состав и забирает контейнер, в котором содержится зелёная, видимо радиоактивная субстанция неизвестного происхождения. Праведник в экстазе объявляет: «Они назовут это Год Нуль новой эры!», перед тем как снова исчезнуть без каких-либо объяснений.
 
Позже он появляется в особняке Бешеного Пса, чтобы увидеться с Карлом и его партнёрами. В последний раз его покажут стоящим над трупом офицера Тенпенни вместе с остальными персонажами. Он поздравит Карла с тем, что ему «удалось победить систему, то, что он сам пытался сделать на протяжении 30 лет».

На первый взгляд, Праведник — чудак, конспиролог, помешанный на теориях заговора. Однажды, он заставил Карла парковаться в разных местах и ждать, когда выедет чёрный фургон, говоря ему «думать о жёлтой резиновой утке» и «представить в уме розовый мячик для гольфа». Он также упоминает Теорию 23. В одной из миссий Праведник утверждает, что Джон Кеннеди жив и проживает со своей женой в Шотландии, и говорит, что причиной Холодной Войны являются ящероголовые пришельцы, контролирующие американские запасы нефти. Он обладает обширными познаниями о заговорах, окружающих правительство и иностранцев, что заставляет Карла задаваться вопросом о его сумасшествии.

Праведник имеет экологически-чистый хиппи-фургон, под названием «Материнский корабль» или «Флагман» (англ. Mothership) (перекрашенный Camper с номером «EREHTTUO»; номер является написанным справа налево словосочетанием «OUTTHERE», что является игрой слов с известным слоганом «The truth is out there»(«Истина где-то там»)), чей двигатель «держится на гамаке из макраме» и работает на «кулинарном масле 15-летней выдержки». Он также знаком со многими персонажами из прошлых игр, например Дуэйном и Джетро из Вайс Сити, так же как и с Кентом Полом и Маккером. Он часто курит марихуану и занимается производством ЛСД, грибов, мескалина, ПМА и пейота. Последний являлся причиной того, почему Кент Пол и Маккер «видели внутренний свет, общались с Королём Ящериц и очнулись в пустыне, а Праведник — оказался в японской бане».

Интересный факт: во время одного из разговоров между Карлом и Праведником, когда тот просит его помочь сбежать в Сан-Фиерро, он заканчивает разговор возгласом «Я тебя не знаю! Кто это? Не надо сюда звонить! Я вешаю трубку!»; это ссылка на фильм «Криминальное чтиво», где Лэнс (наркоторговец) говорит то же самое.

Праведника озвучил Peter Fonda.

Зеро 
Впервые появляется в миссии: «Новые знакомые»

«Зеро» (от английского «zero» — ноль) (род. 1964) — 28-летний опытный электроник, вынужденный девственник, увлечённый своим хобби и управляющий магазином электроники в Сан-Фиерро, который покупает Карл. Его заклятый враг — Беркли, владелец компании производства радиоуправляемых игрушек «Berkley RC», который поклялся отомстить Зеро за свой проигрыш на научной ярмарке. Используя оборудование Зеро, Карл помогает ему разрушить бизнес Беркли в Сан-Фиерро и в конечном счёте побеждает его в миниатюрной «военной игре», таким образом вынудив Беркли покинуть город навсегда.

Позже Зеро занимался обеспечением электронным оборудованием для множества заданий. Например, при предоставлении помощи для ограбления казино «Калигула». После ограбления Карл узнаёт, что Зеро до этого хвастался перед Беркли ограблением, что почти поставило дело под угрозу, так как вызвало много сложностей в ходе ограбления, во время которого Зеро кричал: «Будь ты проклят! Проклинаю тебя Беркли!» по портативной радиостанции.

Зеро был озвучен Дэвидом Кроссом.

Джиззи 
Впервые появляется в миссии: «Удачные снимки»

Убит в миссии: «Хладнокровный убийца»

Джиззи Би — крупнейший сутенёр в Сан-Фиерро. Он имеет клуб под названием «Своды наслаждений»(или «Купола Наслаждении» — перевод от «1С»), который находится в старой крепости под мостом Гант, в районе Бэттери Пойнт. Это место развлечения взрослых, где Джиззи окружает себя проститутками, которых сам же и оскорбляет. Он один из членов Синдиката Локо, который производит и поставляет наркотики в Лос-Сантос. Хотя он играет большую роль в делах синдиката, его показывают спорящим с Ти-Боун Мендезом насчёт прибыли.

Джиззи принимает на работу Карла, когда тот проникает в клуб, чтобы увидеть, что он может узнать о Синдикате. Как только Джиззи договаривается о месте для большого дела, где должны встретиться члены Синдиката Локо и представители от Биг Смоука (включая Райдера), Карл решает убрать сутенёра. Карл ловит его в клубе, но Джиззи убегает. Он впоследствии убит в ходе автомобильной погони в миссии «Хладнокровный убийца», при неудачной попытке сбежать на своём пимпмобиле Broadway.

Имя Джиззи происходит от вульгаризма «jizz», сленговый термин для спермы.

Джиззи озвучил Чарли Мерфи.

Ти-Боун Мендес 
Впервые появляется в: «Introduction». Убит в миссии: «Пирс 69»

Ти-Боун Мендес — один из лидеров синдиката Локо наряду с Майком Торено, Джиззи и Райдером. Он также главарь Сан-Фиерро Рифы. Ти-Боун работает как мускул синдиката Локо и очень подозрителен к людям. Он злобно бьёт человека в The Introduction, потому что подозревает его в ненадёжности. Ти-Боун убит в миссии «Пирс 69», когда CJ и Цезарь Виалпандо решетят его пулями, пока его тело не падает в залив. Ти-Боун один из главарей Сан-Фиерро, имеющий неплохие отношения с лидерами группировок из других городов (в основном Вагосами из Лос-Сантоса). 

Его прозвище происходит от названия разновидности стейка ( T-Bone Steak). 

Голос Мендесу дал рэпер Kid Frost. «La Raza», рэп-композиция, продюсированная Frost-ом, включена в плей-лист «Радио Лос-Сантос» и саундтрек игры.

Кент Пол 
Впервые появляется в миссии: «Дон Кактус»

Кент Пол (род. 1965) — продюсер записи, который был представлен в Grand Theft Auto: Vice City.

После работы неофициальным информатором в Вайс Сити («неофициальный» в том смысле, что Томми Версетти обрабатывал его всякий раз, когда хотел информации), Кент Пол вернулся в Англию. Там, он стал экстраординарным музыкальным продюсером, привезя новый английский ансамбль, Gurning Chimps (во главе с Маккером), в Сан-Андреас для рекламы. К сожалению, после того, как он и ансамбль поехали с Праведником в пустыню за Лас-Вентурасом, он остается лишь с одним Маккером.

Спасенный CJ’ем, которого послали отыскать их, Пол направляется в Лас-Вентурас, чтобы встретить своего старого знакомого, Кена Розенберга или «Рози», как он его называет (эти двое познакомились в GTA: Vice City). Пол испытывает неудовольствие Сальваторе Леоне, когда тот вывешивает и его, и Маккера из окна казино Калигулы. CJ сумел спасти Пола, Розенберга и Маккера из цепких рук Сальваторе, инсценировав их смерть и позволив им скрыться из Вентураса. Позже, Пол начинает продюсировать записи Мэдд Догга на лейбле по просьбе CJ’я после того, как карьера Мэдд Догга вернулась на лад.

Кент Пол так или иначе присоединяется к Праведнику, с которым он и Маккер пробовали Пейотль в пустыне. Вообще, Кент Пол более угрюмая и утомлённая персона, чем он был 6 лет назад и постоянно задается вопросом, почему он возится с Маккером.

Кента Пола ещё раз озвучил Дэнни Дайер.

Мэккер 
Впервые появляется в: «Introduction»

Мэккер родом из Солфорда, фронтмен группы Gurning Chimps и партнер Кента Пола. Он, наряду с остальной частью группы, был нанят Кент Полом, и отправился в Соединенные Штаты на гастроли. Однако, после ночёвки под открытым небом в пустыне Лас-Вентурас с Праведником, Мэккер не находит остальных из своей группы, лишь Кент Пол остался в его компании. Местонахождение других членов Gurning Chimps остается неизвестным до конца игры. Однако, есть сведения, что они были найдены пять месяцев спустя, что Мэккер отрицает, утверждая, что они были «на обрыве.» Gurning Chimps, как предполагается, продолжает свою деятельность до Grand Theft Auto: Liberty City Stories, то есть до 1998 года — DJ Michael Hunt на Head Radio указывает на то, что Мэккера вырвало на его ботинки, когда тот был за кулисами на концертах своей группы.

Мэккер имеет неконтролируемые сексуальные наклонности; а именно, он хронически увлечён мастурбированием и часто в очень неподходящее время и месте. Это видно в открывающей сценке миссии «Сведение счетов» (где ему говорят думать о Маргарет Тэтчер, чтобы прекратить заниматься мастурбацией, но он начинает онанировать с мыслью о ней) и в течение разговора между Свитом и Си Джеем в миссии «Восстание». Также, есть слух, Мэккер — умственно отсталый. Это видно по его поведению. Другой слух указывает на то, что он часто находится в состоянии наркотического опьянения. По сюжету в «The Introduction» выясняется, что Мэккеру 19 лет.

Незначительное примечание: Маккер указал, что он родился в Солфорде в 1965. Он также был привлечен в Программу Эпсилон, от которой он требовал помочь ему «очистить его акт.» Мэккера озвучил Shaun Ryder из Happy Mondays.

Кен «Рози» Розенберг 
Впервые появляется в: «Introduction»

Кен Розенберг служит посредником для Мафиозных семей Леоне, Форелли и Синдакко в Лас-Вентурасе, где управляет казино Калигула. Очень параноидальный и неуверенный, Кен боится, что одна из семей убьёт его и свалит вину на другие организации. Компаньоны Кена — Маккер, Кент Пол (который иногда обращается к Кену как «Рози» в игре) и попугай по имени Тони; он также дает CJ’ю несколько заданий в Лас-Вентурасе. После того, как Сальваторе выгнал свою компанию из Калигулы, они втроём уезжают из Лас-Вентураса. После возвращения особняка Мэдд Догга CJ берёт Рози и Пола на работу продюсером и режиссёром соответственно.

В «Grand Theft Auto: Vice City», он был адвокатом Томми Версетти. На это ссылаются в одной миссии, когда Розенберг говорит CJ’ю: «…совсем как в старые времена, да, Томми?» В The Introduction, Кен выходит после лечения препаратами и звонит Томми, который отказывается отвечать на звонок. Несмотря на лечение от кокаинозависимости, Кен снова начинает нарушать режим и злоупотреблять наркотиками позже в сюжете. Кен также лишён звания адвоката по закону, что вынуждает его искать другую работу и ведёт к его назначению менеджером казино Калигула.

Кена Розенберга ещё раз озвучил Уильям Фихтнер.

Незначительные персонажи

Беверли Джонсон 
Впервые появляется и умирает в: «Introduction». Мать Карла, Свита, Кендл и Брайана. Убита членами банды Баллас из зелёного автомобиля «Sabre».

Рис 
Впервые появляется в: «Райдер»

Старик Рис — местный парикмахер, работает в парикмахерской, в районе Айдлвуд, в Лос-Сантосе. Он знал семейство Джонсонов долгое время, что очевидно из его случайных реплик Карлу среди того, что он говорит. Он также, как предполагается, имеет болезнь Альцгеймера, так как Райдер упоминает что у Риса «лопнули мембраны несколько лет назад». Персонаж срисован с американского актера Моргана Фримена.

Эммет 
Впервые появляется в: «Пистолеты и калаши»

Эммет — подпольный торговец оружием в Лос-Сантосе, а также член банды семьи Севилльского бульвара. Он снабжает оружием Грув Стрит и знает семью Джонсонов. Свит и Биг Смоук прекратили закупаться у Эммета, когда банды разобщились, но Карл убедил их снова начать пользоваться его услугами вскоре после того, как он вернулся в город. Тем не менее Райдер и Смоук постоянно отпускают в адрес Эммета шуточки, ругая на все лады его товар. По их мнению, то оружие, что продаёт Эммет, очень старое и никуда не годится. Есть мнение, что Эммет близорук (увидев Карла он сначала принимает его за погибшего Брайана), а также психически неуравновешен и возможно слабоумен (чистя пистолет, он непроизвольно стреляет и тут же обвиняет в этом подошедших Карла и Смоука).

У Эммета можно приобрести только пистолеты, но позже Райдер достает у него старый AK-47, который игрок использует в течение короткого времени и который заклинило в ответственный момент, подтверждая опасения Райдера и Смоука насчёт Эмметова товара.

Eugene Jeter Jr. подарил голос Эммету.

Марк «Би Дап» Уэйн 
Впервые появляется в видеоролике миссии: «Зачистка района»

Би Дап ушёл из банды Гроув Стрит, и теперь занимается продажей наркотиков. В сюжетной миссии «Зачистка района», Карл и Райдер пытаются позвать на дело Би Дапа, но тот агрессивно выгнал их из своей квартиры. Би Дап также подсадил на наркотики бывшего члена банды «Грув Стрит» Барри Торна по кличке Медведь, который впоследствии стал его рабом и ради новой дозы выполняет любые поручения Би Дапа (в основном это уборка его квартиры и мойка туалета).

Позже в сюжетной миссии «Свержение Би Дапа», Свит и Карл угрожают Би Дапу, заставляя его раскрыть местоположение Биг Смоука. Он не отвечает им, так как он не знает, где он находится, но сообщает им, что лишь приближенные Смоука знают, где он. Когда Би Дап зовёт Медведя, чтобы тот разобрался с незваными гостями, Медведь сбивает Би Дапа сильным ударом в челюсть, потому что он устал быть у него в рабстве, и после этого он уходит вместе со Свитом. При падении Би Дап спрашивает: «Чёрт! За что, парень?».

Би Дапа озвучил репер The Game.

Барри «Биг Беар» Торн 
Впервые появляется в миссии: «Зачистка района»

Большой Медведь был когда-то уважаемым членом семей Гроув Стрит. Но после того, как CJ уехал и власть перешла к Балласам, он, очевидно, ушел из банды и подсел на наркотики. Барри живёт от дозы к дозе и в основном контрактный служащий Би Дапа, на которого он работает, вынося оскорбления и чистя его туалет. Медведь имеет трупный вид и не может прекратить трястись из-за злоупотребления крэком.

Медведь появляется лишь в двух сценках. В первой он представлен аудитории как пример того, что крэк сделал с членами банд. Во второй Медведь устаёт от крэкозависимости и начинает сопротивляться Би Дапу. Позже Медведь возвращается к семьям Гроув Стрит. Свит увозит его со словами, что он собирается «вернуть старого Медведя». Барри Торн — пример того, как семьи Гроув Стрит сопротивляются против наркодилеров.

Медведя озвучил Kurt Alexander, aka Big Boy.

Фредди 
Впервые появляется в: «OG Loc»

Убит в: «OG Loc»

Фредди — мексиканец, бывший сокамерник Джеффри «OG Loc’а» Кросса, и член уличной банды Лос-Сантос Вагос.
Игра предполагает, что во время отсидки Фредди имел половую связь с «OG Loc’ом», но Джеффри обвиняет его в краже своих стихов.
Фредди заявляет о том, что это обвинение необосновано: через дверь он сообщает, что «это была тюремная фишка, что у него полно парней на воле и что тощая задница Джеффри ему больше не нужна», подразумевая этим высказыванием, что единственная причина почему «OG Loc» хочет его убить, состоит в том, что Джеффри хочет скрыть тот факт, что он был опущен Фредди в тюрьме. «OG Loc» нервно говорит Карлу, чтобы тот не обращал внимания на слова Фредди, после чего Фредди пытается сбежать, а Карл и Джеффри пускаются за ним вдогонку. По пути Фредди дразнит и подкалывает «OG Loc’а», называя его «любовничком». После продолжительной погони Карл и Джеффри убивают Фредди. В конце этой миссии Карл подшучивает над «OG Loc’ом» насчёт того, что тому «нравятся усатые мужики», намекая на его связь с Фредди.

Девушки

Дениз Робинсон 
Впервые появляется в: «Пылающая страсть»

Дениз Робинсон — одна из двух сюжетных подруг в игре. Она первая подруга Карла, с которой тот знакомится после спасения её из горящего дома банды «Los Santos Vagos» в миссии «Пылающая Страсть». Когда Карл выходит с Дениз на прогулку, ей нравится гулять по местным улицам. Она говорит, что имела троих детей, но отдала их на усыновление. Дениз — союзник семей банды Гроув Стрит, но не носит зелёную одежду. Она носит чёрный платок на голове, свитер с номером 88, белые кроссовки и белые штаны с заправленной левой ногой. Она выступает на «Радио Лос-Сантоса», где говорит, что отчаялась от внимания Карла. Ездит на темно-зелёном Хастлере с номером HOMEGIRL. Ей нравится пить напитки в местном баре и есть в «Cluckin Bell» и «Well Stacked Pizza Co.», которые находятся неподалёку от её дома, танцевать в единственном клубе Лос-Сантоса, любит кататься вокруг своего дома, игрок может заполнить индикатор удовольствия, катаясь вверх и вниз по улице. Дениз пригласит игрока на «кофе», если будет 40 %, на 50 % — даст ключи от её машины, а на 100 % — подарит костюм сутенёра. Очень любит пострелять из машины в Балласов и Вагосов из своего микро-Узи.

Дениз озвучила Heather Alicia Simms.

Хелена Ванкштейн 
Впервые появляется в: вне миссий

Хелена Ванкштейн — одна из самых труднодоступных девушек для Карла Джонсона. Встретить её можно в Блуберри, где она упражняется в стрельбе близ магазина Ammu Nation.

При знакомстве она требует от CJ`я 75 % шарма и худого телосложения (не более 25 % накаченности и полноты).

Девушка-адвокат, любящая пострелять, знакома с Кендл (сестра Карла), что упоминается на первом свидании после 100 % прогресса отношений с ней. Сразу после удачного знакомства с ней, у игрока появится доступ к 2-м её автомобилям, которые стоят на её ферме около входа в её дом. Ферма расположена от левой части дороги сразу на выезде из города Лос-Сантос. Также при знакомстве с ней, она дает доступ к своему сараю, который всегда закрыт, однако после удачного приветствия она его открывает, внутри которого можно обнаружить полезные инструменты: коктейль Молотова, бензопилу, огнемёт, пистолет, и, в некоторых версиях, огнетушитель.

Эта девушка предпочитает есть в ресторанах, один из которых который есть в районе Родео-Драйв неподалёку от выезда из Лос-Сантоса. Не переносит столовые, бары и забегаловки типа: «Cluckin' Bell», «Well Stacked Pizza Co.» и, как все девушки в GTA: San Andreas, — «Burger Shot». Если захочет потанцевать, можно отвезти её в Лос-Сантос в район Айдлвуд.

На 40 % она подарит удачный поцелуй, на 75 % пригласит «на кофе», на 100 % — костюм фермера. Её машины Bandito (доступна после знакомства с ней, когда она дома) и Sadler (доступна всегда, даже без знакомства) открыты изначально.

Из её реплик во время свиданий можно узнать много интересного, например: «Видела многое, но бешеную леди в чёрном ищут до сих пор» (речь идёт о Каталине). Или же «Ты ведь именно тот Карл Джонсон, сестра которого Кендл, верно?», — «Да.», — «Мы с ней очень хорошо знакомы».

Кати Жан 
Впервые появляется в: вне миссий

Одна из возможных девушек CJ. Кати Жан работает медсестрой в больнице, расположенной в Сан-Фиерро. Её можно встретить недалеко от спортзала, где она будет заниматься медитацией. Чтобы познакомится с ней, Карл должен быть накачанным на 75 % и привлекательным на 50 %, но не стоить превышать лишнюю массу выше 25 %.

При знакомстве с ней, CJ’я будут бесплатно выпускать из больницы и без конфискации оружия. При прогрессе на 100 % она подарит Карлу униформу медика. Кушать любит в забегаловке, которая находится практически за её домом. Кататься нравится по мосту Гант или в окрестностях Чайнатауна со средней скоростью, но ей не нравится местность у её дома. А если она захочет потанцевать, игрок может отвезти её в единственный танцевальный клуб в Сан-Фиерро.

Любит слушать рэп Мэдд Догга, обсмеивая Оу-Джи Лока, называя его «OJ Joke». Вероятно, возит мёртвых людей из больницы на кладбище, так как она ездит на белом катафалке Romero с номером TRAUMA (что указывает на её работу в больнице), ключи от которого можно получить при 50 % отношений.

Чайна Чоу подарила свой голос Кати.

Мишель Каннс 
Впервые появляется в: вне миссий

Мишель — одна из шести девушек в «Grand Theft Auto: San Andreas», с которой Карл может познакомиться и начать отношения.

Мишель работает автомехаником и увлекается уличными гонками. С Мишель можно познакомиться в автошколе Сан-Фиерро в Дороти после прохождения нескольких миссий по вождению. Её можно найти внутри здания, рядом с кулером, правда она не всегда появляется там. Если полнота и привлекательность CJ’я превышает 50 %, то Мишель будет рада знакомству. Мишель живёт в северной части Даунтауна в Сан-Фиерро, в своей автомастерской «Michelle’s Auto Repair» (Автомастерская Мишель). Пригласить её на свидание можно с 00:00 до 12:00.

Ей нравится посещать бары, поэтому для успешного свидания игроку лучше найти подходящий бар, например «У Мисти» в районе Гарсия. Он расположен недалеко от автошколы. Любит танцевать в Сан-Фиерро в единственном клубе — «Gaydar Station». Мишель нравится быстрая езда, поэтому игроку нужно поддерживать максимальную скорость, не попадая в аварии. Конкретный маршрут в данном случае не имеет значения. Для успешного свидания игроку лучше взять спортивный автомобиль, желательно с нитро, или мотоцикл NRG-500.

Есть и специальное задание с Мишель. В этот раз Мишель будет вести транспортное средство, а Си-Джей автоматически пересядет на пассажирское сиденье. На этом свидании игроку ничего не нужно делать, поэтому оно считается одним из самых лёгких свиданий. Камера переключится в кинематографический режим, а игрок может переключать радио. Через два или три игровых часа Мишель вернётся к своей мастерской и свидание успешно завершится. Игрок не должен покидать транспортное средство, иначе он провалит это свидание.

Мишель пригласит игрока на «кофе» при достижении 40 % отношений.

Сразу после знакомства возможно воспользоваться автомастерской Мишель. Она действует, как мастерская «Pay 'n' Spray», только бесплатно. При достижении 50 % отношений, Мишель подарит Си-Джею ключи от её автомобиля. При достижении 100 % отношений, Си-Джей получит гоночный костюм синего цвета с логотипом автомастерской Мишель.

У Мишель есть много особенностей: иногда её можно встретить на уличных гонках и в миссиях полицейского; на её Monster установлен номер с надписью NOS (обозначение нитроускорителя, хотя он там не установлен, так как Monser не тюнингуется); беседуя с Си-Джеем, Мишель сказала, что её первым автомобилем был Perennial; в гараже Мишель можно найти неиспользуемые игровые модели фаллоимитаторов и вибраторов.

Мишель озвучила Ванесса Эспиллага.

Барбара Штернварт 
Впервые появляется в: вне миссий

Барбара Штернварт — полицейский в звании офицера, которая проживает в пустыне в Тьерра Робада. Её можно найти в районе Эль-Кебрадос. Перед знакомством она сразу говорит игроку о том, что она в разводе и имеет двух детей. Для знакомства с ней, CJ должен быть полным на 50 % и привлекательным на 75 %.

Поесть Барбара любит в придорожных кафе; одно из них находится недалеко от места её работы. Кататься она любит в своём рабочем районе, но с умеренной скоростью. Походы на дискотеку с Барбарой можно провести в Сан-Фиерро в районе Квинс.

При знакомстве Сиджей в случае ареста не теряет то оружие, что у него было при себе, и не обязан заплатить штраф. При отношениях в 50 % Карл Джонсон получает от Барбары ключи от её полицейской машины. При отношениях в 100 % Барбара дарит Карлу полицейскую форму.

Барбара была озвучена Даниэль Ли Гривз.

Милли Перкинс 
Впервые появляется в миссии: «Ключ к сердцу»

Девушка, с которой необходимо познакомиться для получения карточки к служебным помещениям казино «Калигула» (необходимо довести отношения до 35 %, но можно её просто убить) для его ограбления. Она работает крупье в этом же казино. Ездит на розовом Club’е, ключи от которого можно получить при 50 %, и Fetzler’е белого цвета, если она засечёт Карла на свидании с другой девушкой. При знакомстве с ней в миссии необходимо надеть костюм уродца из секс-шопа и убить бомжа с фаллоимитатором, так как она интересуется садо-мазо. В начале путает Карла с другим её парнем по имени Бенни.

Поесть любит в ресторане, который неподалёку от её дома. Танцевать предпочитает в клубе при районе казино «Верблюжье копыто», а ездить любит по Лас-Вентурасу со средней скоростью. Есть альтернативный вариант свидания, для которого необходимо надеть костюм уродца, чтобы «заняться» жестоким сексом.

Озвучила Орфа.

Клод 
Впервые появляется в миссии: «Ву Зи Му»

Клод, молчаливый протагонист Grand Theft Auto III, появляется мимоходом в двух миссиях, сначала на заднем плане, когда CJ и Цезарь встречают Ву Зи Му перед уличной гонкой, и во-второй раз, в качестве нового парня Каталины после CJ’я, которым Каталина без колебаний хвастается, после разрыва с CJ’ем. После проигрыша в автомобильной гонке с CJ’ем, Клод и Каталина уезжают из Сан-Андреаса в Либерти-Сити, чтобы начать грабить банки, где деяния Клода в «GTA III» имеют место приблизительно девять лет спустя, Каталина тогда также заканчивает предательством Клода.

Позже, CJ получает несколько звонков от Каталины, два из которых адресуются человеку по имени «Клод». Это предполагает, что главного героя GTA III фактически зовут «Клодом», если думать, что Каталина обращается к нему. В звонках упоминается, что помимо того, что Клод угонщик машин, он очень бедный человек. Клод продолжает молчать в GTA: SA, на что ссылается Карл Джонсон, говоря о нём «немая сука» и «безъязыкий змей».

Маленький Лев 
Впервые появляется в миссии: «Братва с облачной горы»

Убит в миссии: «Да Нанг Танг»

Высокопоставленный член Маунтин Клауд Бойс который рассказал Сиджею, что Вузи слепой. Управляет вертолётом при налёте на судно банды Да-Нанг в последней миссии Вузи в Сан-Фиерро. К несчастью, вертолёт был сбит вьетнамцами при помощи РПГ, Лев умер (либо не умел плавать, либо удар для него был сильнее, чем у Карла, так как водил вертолёт), а Карл выжил, но потерял всё оружие, кроме ножа.

Ран Фа Ли 
Впервые появляется в миссии: «Ран Фа Ли»

Ран Фа Ли, иногда упоминаемый CJ’ем как «Мр. Фарли», является лидером Триад Ред Гекко Тонг в Сан-Фиерро, Задача Вузи — преуспеть перед Фарли, потому что тот превосходит его по рангу. Он безмолвен в продолжение всей игры, предпочитая просто хрюкнуть, подразумевая, что у него есть постоянный переводчик, который, кажется, понимает эти ворчания. CJ выполняет несколько заданий для Ву Зи Му от имени Рана Фа Ли, одно из которых включает поездку на транспортном средстве в сельскую местность Сан-Фиерро в качестве приманки, чтобы отвлечь парней Да-Нанг от ломбарда Ву Зи Му, где Ран Фа Ли скрывается от них, что в свою очередь увеличивает доверие Рана Фа Ли к нему. Ран Фа Ли — также третий совладелец Казино Четырёх Драконов (наряду с Ву Зи Му и Карлом Джонсоном).

Рана Фа Ли, что удивительно, озвучил Hunter Platin.

Су Кси Му 
Впервые появляется в миссии: «Ву Зи Му»

Су Кси Му — один из высокопоставленных членов Триады парней из Маунтин Клауд и помощник Вузи. Плюс, он помогает CJ’ю в подготовке и исполнении грабежа казино Калигулы.

Су Кси Му был озвучен Ричардом Чангом.

Гаппи 
Впервые появляется в миссии: «Ран Фа Ли»

Гаппи — второй советник Ран Фа Ли, и член банды Триад, появляется в нескольких сюжетных миссиях в Сан-Фиерро, рядом с Ран Фа Ли, также помогает грабить казино в Лас-Вентурасе

Дуэйн и Джетро 
Впервые появляется в: «Новые знакомые»

Дуэйн и Джетро — близкие друзья и партнёры, прежде жившие в Вайс-Сити, где они владели лодочным бизнесом, пока он не был куплен Томми Версетти. На это ссылаются, когда Праведник говорит: «…тут есть два парня, я их знаю — работали с морскими двигателями, пока какие-то мафиози не купили их бизнес в Вайсе». Во время их представления в Сан-Андреасе, Джетро работает на бензоколонке Xoomer, в Ист Бэйзин, в Сан-Фиерро, в то время как Дуэйн продаёт хот-доги в фургоне, возле трамвайного депо в районе Кингс. Они приняли работу, чтобы ещё раз стать механиками и помочь в гараже CJ’я. Они, как известно, курят марихуану и близко связаны с Праведником.

Дуэйна во второй раз озвучил Нэвид Хонсари. Джетро также во второй раз озвучен Джоном Зурхелленом.

Джонни Синдакко 
Впервые появляется в: «The Introduction»

Умер в миссии: «Мясной бизнес»

Джонни Синдакко — высокопоставленный член семьи Синдакко, из мафии и сын Паули Синдакко (дона из Liberty City Stories которого не называют в этой игре, но подразумевается для достижения благородного и высокого ранга в организации приблизительно в 1992). Его организация имеет сферу влияния в Либерти-Сити и Лас-Вентурасе. Когда Карл впервые приезжает в Лас-Вентурас в недавно открытое казино Вузи, Джонни был пойман, когда разбивал некоторые автоматы. Когда люди Вузи собираются избавиться от Джонни, вмешивается Карл и привязывает Джонни к капоту автомобиля животом вниз, и лицом к переднему ветровому стеклу. Карл затем опасно ездит по городу, чтобы напугать Джонни и заставить его сообщить, к какому семейству мафии он принадлежит. Будучи травмированным после этого, Джонни Синдакко проводит время, оправляясь в больнице.

Однажды, наёмники Форелли захватывают санитарную машину с Джонни, чтобы убить его. Поскольку Карл помогает Кену Розенбергу предотвратить войну между семьями Леоне, Форелли и Синдакко, тот отбирает скорую помощь и везёт Джонни в безопасное место. Однако, когда Карл позже сопровождает Кена на встрече с Джонни, тот узнает Карла и, не полностью оправившись от своей травмы, умирает от сердечного приступа.

Джонни Синдакко озвучил Casey Siemaszko.

Тони 
Впервые появляется в: «Интенсивная терапия»

Говорящий попугай и питомец Кена Розенберга. Назван в честь Тони Монтана (героя фильма «Лицо со шрамом)», неоднократно говоривший его крылатые фразы.

Сальваторе Леоне 
Впервые появляется в: «The Introduction»

Дон Сальваторе Леоне — Дон семьи Леоне, мафии в Либерти-Сити. Он устранил влияние других семей — Синдакко и Форелли, в Лас-Вентурасе, с помощью Карла, чтобы получить большую долю казино Калигулы в Лас-Вентурасе. В одной из миссий, Леоне посылает Карла выкрасть самолёт с ВПП Лас-Вентураса и полететь навстречу другому пассажирскому самолёту, чтобы в салоне убить наёмных убийц Форелли. А позже Карл летит в Либерти Сити, чтобы избавиться от его врагов. Однако его предают, когда Карл и банда Триад из Сан-Фиерро организуют изощрённое ограбление, похищают из казино Калигулы миллионы долларов. Это событие как предполагается, приводит его к сильно заметной паранойе в Grand Theft Auto: Liberty City Stories («GTA: LCS») и GTA III, в конце концов к убийству в последней, при попадании в засаду.

Кроме того, именно в Сан-Андреасе Сальваторе знакомится с Марией, которая в то время работала официанткой в казино Калигулы.

Сальваторе во второй раз озвучил Frank Vincent.

Мария Латоре 
Впервые появляется в: «Свободное падение».

Мария Латоре также упоминаемая как Мария Ла Торра несколькими источниками, включая заглавные титры голосов за кадром в игровом руководстве GTA San Andreas — официантка в казино Калигулы. Появляясь на короткое время в течение присутствия Сальваторе Леоне в Лас-Вентурасе, она, похоже, начинает строить с ним более близкие отношения, что объясняет её связи с ним в GTA 3 и GTA: Liberty City Stories.
Марию во второй раз озвучила Debi Mazar

Джимми Силверман 
Впервые появляется в: «Лишить голоса»

CJ и Мэдд Догг встречают Джимми Силвермана после преследования OG Loc’а по Лос-Сантосу, пытаясь вернуть рифмы Мэдд Догга. OG Loc бежит в апартаменты, сопровождаемый CJ’ем и Мэдд Доггом, где они встречают Силвермана, который предлагает предъявить иск OG Loc’у за них.

Джимми Силверман был озвучен Гэри Юдманом.

Хэйзер 
Впервые появляется в: «Лос-Десперадос».

Хэйзер — член банды «Варриос Лос Ацтекас» и друг Цезаря Виалпандо. Появляется в миссии «Лос-Головорез» вместе с Карлом, Цезарем, двумя членами банды Гроув-Стрит и Варриос Лос Ацтекас как член этой же банды, чтобы отбить район Эль-Корона у «Вагос» и вернуть его своей банде. Носит катану. Ранен от выстрела. Судьба неизвестна.

Биг Поппа 
Впервые появляется в: «Дом в холмах»

Убит в: «Дом в холмах»

Биг Поппа — мексиканский наркоторговец и высокопоставленный член банды Los-Santos Vagos. В обмен на наркотики он забирает у Мэдд Догга его шикарный особняк. Карл при поддержке отряда триад отбивает особняк у бандитов из Вагос, после чего убивает пытавшегося скрыться Биг Поппу.

Маленький Хорёк 
Впервые появляется в: «Доберман»

Убит в: «Доберман»

Маленький хорек — бывший член Семей с Грув Стрит, перешедший на сторону Баллас. В миссии "Доберман" Свит поручает Карлу захватить Глен Парк (территорию Kilo Tray Ballas, где прячется Маленький Хорек) и убить его. Перед смертью говорит о том, что его подставил Тенпенни.

Кейн 
Впервые появляется в: «Лос-Сепулькрос»

Убит в: «Лос-Сепулькрос»

Кейн — один из лидеров группировки Front Yard Ballas. В миссии "Лос-Сепулькрос" он посещает похороны Маленького Хорька. Карл и Свит срывают похороны, убив Кейна и других Балласов.

Ссылки 

San Andreas